Великий Могол:
 Правитель Империи Великих Моголов.
 Алмаз «Великий Могол».
 Великий Могол (фильм).